Okręty US Navy o nazwie USS "Oklahoma City", pochodzącej od miasta Oklahoma City:
 Pierwszy "Oklahoma City" (CLG-5), wcześniej CL-91, był lekkim krążownikiem, który był w służbie w latach 1945 - 1947. Następnie został przerobiony na krążownik rakietowy w latach 1957 - 1960 i był w służbie do 1979.
 Drugi "Oklahoma City" (SSN-723) jest okrętem podwodnym typu Los Angeles, który wszedł do służby w 1988 i nadal w niej pozostaje (stan na 2007 rok).

Oklahoma City